

Persone
 Aldo Dorigo – ex calciatore italiano
 Laurent Dorigo – ex cestista francese
 Luigi Dorigo – avvocato e politico italiano
 Marco Dorigo – scienziato italiano
 Martino Dorigo – politico italiano
 Maxime Dorigo – ex cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Tony Dorigo – ex calciatore inglese
 Wladimiro Dorigo – storico e politico italiano

Altro
 Caso Dorigo – celebre caso giudiziario italiano